Inussussuaq bezeichnet:
 Inussussuaq (Berg, Ilulissat) (auch Inussuk), Berg im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Inussussuaq (Berg, Kangaatsiaq), Berg im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Inussussuaq (Berg, Maniitsoq), Berg im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Inussussuaq (Berg, Ameralik), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland
 Inussussuaq (Berg, bei Nuuk), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland
 Inussussuaq (Berg, Paamiut), Berg im Distrikt Paamiut, Grönland
 Inussussuaq (Berg, Qasigiannguit), Berg im Distrikt Qasigiannguit, Grönland
 Inussussuaq (Berg, Sisimiut), Berg im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Inussussuaq (Berg, Upernavik) (Trekanten), Berg im Distrikt Upernavik, Grönland
 Inussussuaq (Insel, Alanngorlia), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Inussussuaq (Insel, Kitsissut), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Inussussuaq (Insel, Ukiivissat), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland